Demonassa (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Gestalten:
 Demonassa (Gemahlin des Iros), Mutter des Eurydamas
 Demonassa (Tochter des Amphiaraos), Gemahlin des Thersandros und Mutter von Teisamenos
 Demonassa (Mutter des Philoktetes), Gemahlin des Poias und Mutter von Philoktetes
 Demonassa (Mutter des Glaukos), Gemahlin des Hippolochos und Mutter von Glaukos
 Demonassa (Mutter des Aigialeus), als solche bei Hyginus Mythographus genannt
 Demonassa (Nymphe), Nymphe im Kreis der Aphrodite, eine der Geliebten des Phaon